Вдома нікого () — американська кінокомедія режисера Елмера Кліфтона 1919 року.

Сюжет 
Молода жінка настільки забобонна, що вона не може зробити крок або рішення без схвалення карт чи зірок. В неї закохані два чоловіка — один доброчесний, інший злочинець, карти вказують їй на лиходія. За ким вона буде слідувати, за картами чи за серцем?

У ролях 
 Дороті Гіш — Френсіс Водсворт
 Ральф Грейвз — Малкольм Дейл
 Реймонд Кеннон — Крандалл Парк
 Віра Макгінніс — Моллі Рурк
 Джордж Фосетт — Рокевей Сміт
 Емілі Чічестер — Саллі Сміт
 Рудольф Валентіно — Моріс Реннард
 Норман МаНіл — Розбад Міллер
 Кейт Тонкрей — енергійна тітка
 Портер Стронг — Едді
 Вівіан Монтроуз — Флоренс Веллінгтон

Посилання 

Чорно-білі фільми США